L'évasion de la prison de Wum a eu lieu le , lorsque des séparatistes ont attaqué une prison à Wum, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Cette attaque était la troisième du genre depuis le début de la crise anglophone au Cameroun, et était liée aux efforts des séparatistes visant à empêcher la tenue de l'élection présidentielle camerounaise de 2018 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.

Évasion 
L'attaque aurait eu lieu vers 22 heures, mais le chef des Tigres de l'Ambazonie, Nchia Martin Achuo, a déclaré qu'elle avait eu lieu à 4 heures du matin. Achuo a affirmé que l'objectif de l'attaque était de libérer des personnes innocentes qui avaient été récemment arrêtées.

Les combattants séparatistes auraient été lourdement armés et auraient réussi à vaincre les gardiens de prison après des échanges de tirs nourris. Après l'attaque, le gouvernement camerounais a confirmé qu'environ 100 prisonniers s'étaient échappés. La TTA a affirmé que le nombre exact était de 106. Un jour plus tard, une autre source a ajusté le nombre à 117.

Suites des événements 
Après l'évasion, le Cameroun a lancé une offensive militaire dans la région, ainsi qu'une chasse à l'homme à travers le Menchum pour capturer les fugitifs. Selon l'armée, 30 des détenus ont été ré-arrêtés dans la journée. Pour éviter de nouvelles évasions, le Cameroun a également accéléré ses efforts pour transférer les détenus des petites prisons vers la prison centrale de Bamenda.

Notes et références 

Région du Nord-Ouest (Cameroun)
2018 au Cameroun
Évasion au Cameroun
Septembre 2018
Ambazonie
Crise anglophone au Cameroun